Love Gun — шостий студійний альбом американського хард-рок-гурту Kiss, випущений 30 червня 1977 року лейблом Casablanca Records. Альбом був двічі перевиданий, у 1997 і ще раз у 2014.

Список композицій

Сторона Перша 
 «I Stole Your Love» — 3:04
 «Christine Sixteen» — 3:12
 «Got Love for Sale» — 3:28
 «Shock Me» — 3:47
 «Tomorrow and Tonight» — 3:38
 «Love Gun» — 3:16
 «Hooligan» — 2:58
 «Almost Human» — 2:48
 «Plaster Caster» — 3:25
 «Then She Kissed Me» — 3:01

Альбоми Kiss